Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Halle Cioffi che ha battuto in finale Anne Smith 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Barbara Potter (quarti di finale)
 Kate Gompert (terzo turno)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Stephanie Rehe (secondo turno)
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Alycia Moulton (secondo turno)

 Elly Hakami (quarti di finale)
 Melissa Gurney (primo turno)
 Gretchen Magers (quarti di finale)
 Beverly Bowes-Hackney (primo turno)
 Michelle Torres (terzo turno)
 Anne Smith (semifinali)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1987